Mejeriet er en tegnestue placeret i Kolding. Tegnestuen er grundlagt i 1978, og løser en række opgaver for både offentlige og private bygherrer. Ledergruppen består af 6 partnere, der er ca 15 medarbejdere, primært arkitekter og bygningskonstruktører.

Eksempler på projekter 
 Mungo Park Kolding, teater
 Kyst til Kyst, turistattraktion på Læsø
 Billigere boliger, boligprojekt til Kongens Enghave i København

Kilder 
 Mejeriets hjemmeside
 Mungo Park Koldings hjemmeside

Etableret i 1978
Arkitektvirksomheder i Danmark
Virksomheder i Kolding